Mainzer Straße 19 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Mainzer Straße 19 in Berlin, siehe Mainzer Straße (Berlin-Friedrichshain) #Mainzer Straße 19
 Mainzer Straße 19/21 in Bodenheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bodenheim
 Mainzer Straße 19 in Dornburg, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dornburg (Hessen) #Langendernbach
 Mainzer Straße 19 in Hochheim am Main, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hochheim am Main
 Mainzer Straße 19 in Kaiserslautern, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaiserslautern
 Mainzer Straße 19 in Koblenz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Südliche Vorstadt
 Mainzer Straße 19 in Wiesbaden, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Südost (Villengebiete)